OHL (Obrascón Huarte Lain) una empresa de construcción española.

OHL u Ohl también puede referirse a:

Acrónimos
 Oberste Heeresleitung, el Mando Supremo del Ejército de Alemania en la Primera Guerra Mundial.
 Oud-Heverlee Leuven, un club de fútbol belga.

Personas
 Don Ohl, un exjugador de baloncesto profesional estadounidense de la NBA.
 Russell Ohl, un ingeniero estadounidense reconocido por patentar la célula fotoeléctrica moderna.